

Ім'я 
Лю́сі, Люсі́ (, ) — популярне європейське жіноче ім'я, англійська і французька форма імені Лукія.

 Люсі (ім'я)

Топоніми

Люсі () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Люсі () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Люсі-сюр-Морж — громада в кантоні Во

Кінематограф 
 Люсі (фільм, 2014) — фільм Люка Бессона.

Музика 
 Люсі — українська співачка у стилі інді-поп. Справжнє ім'я Христина Варламова.

Астрономія 
 Люсі — запропонована космічна місія NASA.

Антропологія 
 Люсі — поширена назва скелета особини австралопітека афарського, що знайдений у 1974 році.

Інше 
 Люсі Мод Монтгомері
 Люсі — головна героїня аніме та манґи Elfen Lied